Sano peut faire référence à:

 Sano, une ville du Japon
 , un secteur non constitué en municipalité du Kentucky aux États-Unis
 , un fabricant israélien de produits chimiques
 , une montagne dans l'Alabama aux États-Unis
 
 , un volcan à Florès en Indonésie
 Mens sana in corpore sano, une citation extraite de la dixième Satire de Juvénal
 Sano, une ancienne marque de cigarettes de UST Inc. qui a sponsorisé

Personnes 
 Frits Sano (1871-1946), médecin psychiatre et neurologue belge
 , jeune fille japonaise enlevée et détenue en captivité de 1990 à 2000
 Hiroko Sano (1983-), footballeuse japonaise
 Minoru Sano (1955-), patineur artistique japonais
  (1951-2014), célèbre chef japonais spécialiste du rāmen
 Minoru Sano (1926-2012), un homme d'affaires japonais et fondateur de Nipro
 , lutteur professionnel japonais
  (1985-), actrice japonaise et modèle
  (1931-), évêque Méthodiste japonais-américain
 Sano Tsuneha (1871-1956), amiral de la marine impériale japonaise qui est connu pour son implication dans le mouvement scout du Japon
 Sano Tsunetami (1822-1902), fondateur de la Croix-Rouge japonaise
 Yuko Sano (1979-), joueuse japonaise de volley-ball
 Sano di Pietro (1406-1481), un peintre italien  et un enlumineur de l'école siennoise du Quattrocento encore imprégnée de la peinture gothique et assimilée à la pré-Renaissance italienne
 Miguel Angel Sano, joueur dominicain de baseball

Personnages de fiction 
 Seiichhiro Sano, un personnage de La Loi d'Ueki
 Sano (Rurouni Kenshin) ou Sanosuké Sagara (相楽 左之助), un personnage du manga Kenshin le vagabond
 Sano Ichirō, un samouraï détective d'une série de romans de mystère de Laura Joh Rowland
 , un personnage de la série manga Hana-Kimi de Hisaya Nakajo
 Honoka Sano, un personnage de Strike Witches

Voir aussi

Source de la traduction 

Homonymie de patronyme